Le quartier du Conseil des XV est l'un des 10 quartiers administratifs de la ville de Strasbourg, en France.

En 2013 la ville a décidé d'affiner le découpage par quartiers en créant 15 quartiers . Dans ce nouveau découpage, le quartier Conseil des XV est désormais intégré dans le quartier Orangerie - Conseil des XV.

Dénomination 
Le quartier doit son nom au Conseil des XV (Fünfzehnerwörth), qui administra la ville de Strasbourg de 1433 à la Révolution, lorsque Strasbourg était une ville libre d'Empire puis sous la tutelle du royaume de France à partir de 1681.

Localisation 
Il constitue la partie Est de la Neustadt et ses contours correspondaient au canton de Strasbourg-4 jusqu'au redécoupage cantonal de 2014. À présent, il n'en représente plus qu'une partie. Il est composé du Quartier des XV, appelé également Conseil des XV, et de celui de l'Orangerie.

Les limites du quartier sont :
 à l'Ouest : l'Ill qui forme la limite avec le quartier Centre - République auquel il est relié par plusieurs ponts : Pont Royal, pont d'Auvergne, pont John-Fitzgerald Kennedy, pont de la Dordogne et passerelle Ducrot ;
 au Nord : le canal de la Marne au Rhin qui marque la limite avec le quartier de la Robertsau et où l'on peut accéder par le pont de la Rose Blanche et celui de la rue du Conseil des XV ;
 à l'Est : le bassin des Remparts qui marque la séparation avec le quartier du Port du Rhin ;
au Sud : les rues du Grand Pont, Vauban et le boulevard de la Victoire qui sont les limites avec le quartier de l'Esplanade.

Démographie
La superficie du quartier est de , soit  du territoire communal. Les  (chiffres de 1999) constituent  de la population de la ville.

Histoire
À l'emplacement actuel du quartier se trouvaient des espaces agricoles situés à l'extérieur de la ville fortifiée et qui appartenaient au Conseil des XV, ce qui donna son nom au quartier au . 

Le quartier des XV fait partie du projet de la Neustadt de l'architecte municipal Jean Geoffroy Conrath, qui, à compter de 1871, tripla la surface de la ville, essentiellement vers l'Est.

Le premier aménagement entrepris fut celui de l'université, au sud-ouest du quartier actuel, qui fut implantée sur les anciens glacis, ce qui explique sa forme en longueur.

De larges avenues rectilignes sont créées pour trancher avec l'étroitesse et la sinuosité des rues du centre historique : allée de la Robertsau, boulevard d'Anvers, boulevard de la Marne, etc. L'avenue de la Forêt-Noire, quant à elle, est une composante de l'axe majeur Vosges - Alsace - Forêt Noire, long de près de , conçu comme une voie de transit évitant le centre ancien. 

Au sud, le quartier Vauban s'organise entre la rue éponyme et l'avenue de la Forêt-noire. Il est un exemple d'habitat social du début du  : la cité Spach conçue par l'architecte Joseph Nadler, comprend des logements aérés, spacieux, équipés au gaz. La cité Léon Blum est bâtie quelques années plus tard sur le même principe et d'autres habitations suivent avenue de la Forêt-Noire, boulevard Leblois et rue Vauban.

Cette politique d'habitat social est également caractérisée par la cité Rotterdam, réalisée en 1951 : c'est le premier grand ensemble construit à partir de préfabriqués. L'architecte Eugène Beaudouin remporta le concours organisé par le Ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme et construisit 800 appartements d'apparence austère mais traversants donc lumineux, articulés autour d'un parc et de l'école.

Outre le Jardin de l'Université, situé au sud-ouest du quartier, le Conseil des XV possède autre grand parc : celui de l'Orangerie. La promenade Lenôtre, du nom de son concepteur, fut aménagée en 1692. Le parc prit son nom actuel en 1807. 

Au nord-ouest du parc, le long de l'avenue de l'Europe et de l'allée de la Robertsau, se trouvent de nombreuses institutions européennes et leurs représentations diplomatiques. Le Conseil de l'Europe siège dans le Palais de l'Europe, bâti en 1977 par Henry Bernard.

Le secteur des institutions européennes s'étend de part et d'autre de l'Ill, sur 3 quartiers différents : l'Orangerie (Conseil de l'Europe,  bâtiments Winston Churchill, Salvador de Madariaga et Pierre Pflimlin du Parlement européen), celui du Wacken (bâtiment Louise-Weiss du Parlement Européen) et celui de la Robertsau (Pharmacopée européenne, Cour européenne des droits de l'homme).

Notes et références

Articles connexes 
Strasbourg
Liste des voies de Strasbourg

Conseil des XV - Rotterdam